Szwajcaria:
 Montagnes – region w kantonie Neuchâtel

Wybrzeże Kości Słoniowej:
 Montagnes – dystrykt

Zobacz też:
 Deux-Montagnes
 Dix-Huit Montagnes
 Ferrals-les-Montagnes
 Franches-Montagnes
 Lac des Deux Montagnes
 Riom-ès-Montagnes
 Saint-Affrique-les-Montagnes
 Viviers-lès-Montagnes